A New Beginning steht für:

 den Originaltitel der Rede an die islamische Welt von Barack Obama
 A New Beginning (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2010